Farnair steht für:

 Farnair Netherlands, niederländische Fluggesellschaft (1995 bis 2000)
 Farnair, früherer Name für ASL Airlines Switzerland, Schweizer Fluggesellschaft
 Farnair Hungary, früherer Name für ASL Airlines Hungary, ungarische Frachtfluggesellschaft